Йоканьга:
 Йоканьга — устаревшее название реки Иоканга в Мурманской области.
 Йоканьга — название города Островной в Мурманской области до 1938 года.